Сущево — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.

Входит в состав Талицкого сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Колкачский сельсовет.

Расстояние до районного центра Кириллова по автодороге — 51,2 км, до центра муниципального образования Талиц по прямой — 5 км. Ближайшие населённые пункты — Юсово, Лопошилово, Сидоровское.

По переписи 2002 года население — 14 человек.

Примечания

Ссылки 
 Сущево в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Кирилловского района